De Marathon voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 op het straten parcours in Londen vond plaats op zondag 5 augustus 2012. Regerend olympisch kampioene was Constantina Diță uit Roemenië. De race startte om 11:00 uur plaatselijke tijd.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslag 

De volgende afkortingen worden gebruikt:
 DNS Niet gestart
 DNF Niet aangekomen
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie
 NR Nationaal record
 AR Continentaal record
 WJ Wereldjeugdrecord
 DSQ Gediskwalificeerd

Vrouwen 42000
Marathon in 2012